Trompón puede referirse a:
 El nombre común de la planta Narcissus poeticus.
 El nombre común de la planta Narcissus pseudonarcissus.
 El nombre común de la planta '''''Vaccaria hispanica.